«Де Зевен Провинсиен» ( — «семь провинций») — тип фрегатов УРО ВМС Нидерландов. Были спроектированы в 1993—1998 годах. Основной задачей фрегатов данного класса является обеспечение ПВО, помимо этого, они сменили устаревшие фрегаты типа «Тромп» в роли флагманских кораблей флота. Всего на верфях Koninklijke Schelde Groep во Флиссингене было в 1998—2005 годах построено четыре фрегата типа «Де Зевен Провинсиен», которые по состоянию на 2009 год являются наиболее современным классом боевых кораблей ВМС Нидерландов.

Представители

Команда 

В состав команды фрегата входят 202—207 человек, из них 169 на военных должностях. 10 человек входят в состав вертолётной команды.

Литература